Платани — река на Сицилии.
 Платани — населённый пункт района Фамагуста на Кипре.
 Платани — населённый пункт Центральной Македонии в Греции.
 Платани — населённый пункт Западной Греции в Греции.